Воейково — название населённых пунктов в России:
 
 Воейково — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Воейково — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Воейково — село в Хотынецком районе Орловской области.
 Воейково — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Воейково — село в Милославском районе Рязанской области.
 Воейково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Воейково — деревня в Мордовском районе Тамбовской области, упразднена в 2001 г.
 Воейково — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Воейково — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Воейково — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Воейково — деревня в Плавском районе Тульской области.